Kobylański bezeichnet:
 Majdan Kobylański, ein Dorf in der Woiwodschaft Lublin, Polen

Kobylański ist der Familienname folgender Personen:
 Andrzej Kobylański (* 1970), polnischer Fußballspieler
 Jakub Kobylański († 1454), polnischer Ritter
 Jan Kobylański (* 1923), polnisch-paraguayischer Unternehmer
 Martin Kobylański (* 1994), deutsch-polnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Olha Kobyljanska (1863–1942), ukrainische Schriftstellerin
 Kobylinski